В среду 31 марта 1971 года в Лутугинском районе Ворошиловградской области и неподалёку от Ворошиловграда потерпел катастрофу Ан-10 компании Аэрофлот, выполнявший рейс № 1969 Куйбышев — Ворошиловград — Одесса. Погибли все 65 человек на борту.

Катастрофа 
В тот день рейс № 1969 выполнял Ан-10 с бортовым номером 11145 (заводской — 8400701) Куйбышевского авиаотряда, 1958 года выпуска, имевший 14 337 часов налёта и 9081 посадку. Пилотировал его экипаж из 173 лётного отряда в составе командира Ивана Жучкова, второго пилота Николая Зверева, штурмана Михаила Трубина, бортмеханика Александра Голомозова и бортрадиста Евгения Гуркина. Также в кабине находился сопровождающий милиционер капитан Николай Беседин. В салоне работали стюардессы Валентина Исаева и Надежда Кухтей. Всего на борту находились 57 пассажиров. В 11:13 авиалайнер вылетел из куйбышевского (ныне Самара) аэропорта Курумоч и занял эшелон 7800 метров.

При проходе в районе диспетчерского центра Ростов экипаж получил указание спускаться до высоты 5700 метров, а после прохождения ОПРС Самбек — до 4500 метров. С диспетчером аэропорта Ворошиловград (ныне Луганск) экипаж вышел на связь после пролёта ОПРС Должанская, после чего получил сведения о погоде (сплошная облачность с нижней границей 600 метров, видимость 10 километров, ветер умеренный (8—12 м/с) северо-восточного направления), а также указание о заходе на посадку магнитным курсом 94°. В 12:55:42 диспетчер дал указание экипажу на снижение до высоты 1200 метров. В 12:58:46 экипаж доложил о занятии данной высоты, на что в диспетчер дал указание спускаться уже до 600 метров; экипаж подтвердил приём информации и продолжил спуск.

При снижении самолёта от его правого крыла неожиданно оторвало часть конструкции вместе с элеронами. В крыле разорвало линии гидросистемы, что в сочетании с напором набегающего воздуха привело к флюгированию обоих правых винтов, то есть они потеряли силу тяги. Также обломки крыла повредили правый стабилизатор вместе с находящимся на нём рулём высоты. Из-за полученных повреждений Ан-10 начал быстро входить в правый крен, при этом переходя в пике, а также в правый вираж. Около 12:59:30 под углом 60° и правым креном 50° самолёт врезался в землю близ шоссе на окраине села Волнухино Лутугинского района Ворошиловградской области, в 13 километрах юго-западней (азимут 210°) аэропорта Ворошиловград. Все 65 человек на борту самолёта погибли.

Расследование 
По расследовании катастрофы выяснилось, что крыло начало разрушаться в нижней части. В связи с этим распространено мнение, что причиной стали усталостные трещины в районе заклёпочного шва. Однако официально при лабораторных исследованиях признаков усталостного разрушения выявлено не было. Исследования показали высокое качество шва, а также что разрушение произошло из-за кратковременных срезающих нагрузок, которые превысили расчётные.

Была также версия, что крыло разрушилось из-за высокого давления внутри крыльевых кессонов, вызванного отключением противообледенительной системы, когда выходные отверстия были частично закупорены льдом. Однако испытания, в том числе продувки в аэродинамической трубе, показали, что в случае возникновения подобной ситуации превышение давления незначительно и не выходит за пределы допустимого.

Таким образом, так как обе основные версии не нашли подтверждения, то официально причины катастрофы так и не были установлены. Помимо этого была также неофициальная версия о взрыве паров топлива.

См. также 
 Катастрофа Ан-10 под Харьковом — также разрушение крыла в полёте

Ссылки 
 

События 31 марта
Март 1971 года
Авиакатастрофа
Авиационные происшествия в Луганской области
Авиационные происшествия с Ан-10
Авиационные происшествия на Украине 1971 года
Авиационные происшествия Приволжского УГА
Авиационные происшествия с неустановленными причинами
XX век в Луганской области
1970-е годы в Луганской области